est la formule brute de plusieurs isomères.

 dimemebfe  ou 5-MeO-BFE, numéro CAS 
 trans-N-(3-hydroxycyclohexyl)benzamide, numéro CAS 
 acide 4-phényl-1-pipéridineacétique, numéro CAS 
 1-morpholin-4-yl-1-phénylacétone, numéro CAS 
 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate de méthyle, numéro CAS 
 N-(2-éthylphényl)tétrahydro-2-furancarboxamide, numéro CAS 
 fuzanine D, numéro CAS 
 7-méthoxy-2,2,8-triméthyl-2H-1-benzopyran-6-amine, numéro CAS 
 4-pipéridin-4-ylméthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 1-benzyl-5-hydroxy-5-méthyl-2-pipéridinone, numéro CAS 
  3-cyclopropyl-2-phényl-5-oxazolidineméthanol, numéro CAS 
 5-butyl-3-phényloxazolidin-2-one, numéro CAS 
 2-amino-4-méthoxy-4-méthyl-1-phényl-2-pentén-1-one, numéro CAS